Королевское географическое общество может означать:
 Королевское географическое общество в Лондоне, Великобритания
  в Оттаве, Канада
  в Перте, Шотландия
  в Сиднее, Австралия
  в Мадриде, Испания
  в Копенгагене, Дания